Nazwa różnego rodzaju corocznych konwentów miłośników komiksu (a także gier i fantastyki), na całym świecie:
 San Diego Comic-Con, USA
 Big Apple Comic Con, Nowy Jork, USA
 Oz Comic Con, Australia
 Pittsburgh Comicon, USA
 Comic Con India, Indie
 London Film and Comic Con, Wielka Brytania
 Warsaw Comic Con, Polska